André Louis Mestrallet (1874-1968), peintre et antiquaire français du  ;
 Gérard Mestrallet (1949-), chef d'entreprise français et ancien PDG d'Engie ;
 Raymond Mestrallet (1909-1943), architecte français.